Northampton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Northampton County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Northampton County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Northampton County (Virginie) – okres státu Virginie